Simonsen ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Simonsen ist ein patronymisch gebildeter dänischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Simon“.

Namensträger 
 Åge Simonsen (* 1953), norwegischer Zoologe

 Andreas Simonsen (* 1989), schwedischer Automobilrennfahrer
 Bengt Simonsen (* 1958), schwedischer Geher
 Benny Simonsen (* 1983), dänischer Automobilrennfahrer
 Elsa Maria Simonsen (* 1984), färöische Fußballspielerin
 Fanny Simonsen (1835–1896), australische Sängerin und Musikpädagogin
 Inge Simonsen (* 1953), norwegischer Langstreckenläufer
 Jan Simonsen (1953–2019), norwegischer Politiker

 Kari Simonsen (* 1937), norwegische Schauspielerin
 Lars Simonsen (* 1963), dänischer Schauspieler
 Lone Simonsen (* 1959), dänische Epidemiologin
 Mariia Simonsen (* 1954), grönländische Politikerin (Inuit Ataqatigiit) und Journalistin
 Melvin Simonsen (1901–1996), norwegischer Pianist, Organist und Komponist
 Mikael Simonsen (1882–1950), dänischer Ruderer
 Morten Simonsen (1921–2002), dänischer Immunologe
 Nanna Simonsen (* 1956), dänische Kochbuchautorin und Fernsehköchin
 Niels Simonsen (1807–1885), dänischer Maler und Bildhauer
 Olaf Ditlev-Simonsen (1897–1978), norwegischer Segler, Reeder und Sportfunktionär
 Palle Simonsen (1933–2014), dänischer Politiker (Det Konservative Folkeparti)
 Peder Simonsen (* 1987), norwegischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Per Ditlev-Simonsen (* 1932), norwegischer Politiker
 Renate Simonsen (* 1958), deutsche Autorin
 Renée Simonsen (* 1965), dänisches Model, Psychologin und Kinderbuchautorin
 Rob Simonsen (* 1978), US-amerikanischer Film- und Fernsehkomponist
 Simon Simonsen (* 1961), grönländischer Politiker (Siumut), Lehrer und Fußballspieler, -trainer und Skilangläufer
 Steve Simonsen (* 1979), englischer Fußballspieler
 Thorkild Simonsen (1926–2022), dänischer sozialdemokratischer Politiker

Siehe auch 
 Simonson
 Simonsson

Einzelnachweise 

Familienname
Dänischer Personenname